Fraccionamiento las Fuentes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fraccionamiento las Fuentes, Veracruz, ort, Xalapa, 
 Fraccionamiento las Fuentes, Hidalgo, ort, Singuilucan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar